Adams Tidjani est enseignant-chercheur à la Faculté des sciences et techniques de l’université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) de Dakar. Il est connu pour son engagement dans la lutte pour la préservation de la planète.

En 2022, il reçoit le titre de meilleur scientifique de l'UCAD.

Biographie

Enfance, formation et débuts 
Adams Tidjani est titulaire d'un Ph D. en physique nucléaire et Ph D. en photochimie des polymères.

Carrière 
Adams Tidjani est professeur titulaire à l’UCAD en Faculté des sciences et techniques, département de physiques. En 2003, il initie le premier Master Professionnel en Environnement (MPE) à l’UCAD.

Il est fondateur de l’Institut des métiers de l'environnement et de la métrologie (IMEM). Il est également fondateur et rédacteur en chef de la revue VIE.

Il est membre de l’American Physical Society (APS), de l’American Chemical Society (ACS), de l'International Radiation Physics Society (IRPS) et du Groupe Recherche Environnement Presse (GREP).

Activisme 
Adams Tidjani est un acteur dans la lutte pour la préservation de la planète.

Il est régulièrement consulté par l'État, le patronat, les partenaires au développement et la société civile.

Prix et récompenses 
 2022 : meilleur scientifique de l’UCAD

Notes et références 

Enseignant-chercheur
Universitaire sénégalais
Ordre national du Lion du Sénégal